Kokora steht für:

 Kokora (Livland), eine Ortschaft in Livland

Kokora ist der Familienname folgender Personen:

 Noël Kokora-Tekry (1922–2001), ivorischer Geistlicher, katholischer Bischof